Шаги:

 Шаги — город в южной Словакии на реке Ипель у границы с Венгрией. 
 Шаги — исчезнувшее село в Джанкойском районе Крыма.
 Шаги — белорусский советский мультфильм-альманах, выпущенный в 1988 году.